Goldstadt ist

der Beiname der von Schmuckherstellung geprägten Stadt Pforzheim
der fiktive Ort der Handlung in den Frankenstein-Verfilmungen Frankenstein (1931) bzw. Frankensteins Braut. In Mary Shelleys Literaturvorlage ist hingegen Ingolstadt genannt